Изабель Корниш (; род. 22 июля 1994, , Австралия) — австралийская актриса. Наиболее известна по роли Кристалл в телесериале «Сверхлюди».

Биография 
Изабель Корниш родилась 22 июля 1994 года в деревне  (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Детство провела на ферме своих родителей в городе Хантер-Вэлли вместе с тремя братьями и сестрой Эбби Корниш.
Корниш окончила театральную школу .

Карьера 
С марта 2012 года Корниш играла эпизодическую роль Кристи Кларк в телесериале «Домой и в путь». В начале 2014 года актриса снялась в драматическом фильме «Море огня», съёмки которого проходили в Ванкувере (Канада). В марте 2017 года Изабель получила главную роль Кристалл в телесериале «Сверхлюди».

Фильмография

Признание 
В 2013 году организация PETA назвала актрису самой сексуальной вегетарианкой Австралии.

Примечания

Ссылки